Le nom de guerre de Somalie peut désigner :
 la guerre civile somalienne, depuis 1991 ;
 la guerre civile somalienne, depuis 2006.